La Qazaqstan Superkubogy 2020 è stata la 13ª edizione della Supercoppa kazaka di calcio.

La partita si è giocata alla Tobıl Arena di Qostanay tra Astana, vincitore del campionato, e Qaýsar, vincitore della coppa nazionale. L' si è aggiudicato il trofeo per il terzo anno consecutivo battendo il  col punteggio di 1-0.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2019
 Qazaqstan Kubogy 2019

Calcio nel 2020
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Qostanay